

Codici 
 CHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chaoyang (Cina)
 chg – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua chagatai

Altro 
 CHG – abbreviazione aeronautica di Modification message – Messaggio di modifica